L’appellation  désigne plusieurs fonctions juridiques. Voir :
Commissaire du droit (Burundi) en ce qui concerne le Burundi ;
Commissaire du droit (France) en ce qui concerne la France ;
Commissaire du droit (Sénégal) en ce qui concerne le Sénégal.